Persil (franz. für Petersilie) steht für:
 Persil, eine Waschmittelmarke

Persil ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Charles Persil (1785–1870), französischer Jurist und Politiker
 Eugène Persil (1808–1841), französischer Jurist und Politiker
 Jules Persil (1811–1887), französischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Persiehl